Shepherd steht für:
 Shepherd (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Baron Shepherd, erblicher britischer Adelstitel in der Peerage of the United Kingdom

 Shepherd Auto-Engine Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 English Shepherd und Miniature American Shepherd, Hunderassen

Shepherd ist der Name folgender 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Shepherd (Michigan)
 Shepherd (Montana)
 Shepherd (Texas)

geografischer Objekte:
 Shepherd Dome, Berg im Ellsworthland, Antarktika

Filme:
 Shepherd (2021), im Jahr 2021 veröffentlichter Horrorfilm

Siehe auch:

 Shephard
 Shepard